

Sciences et techniques 

 Le sigle ENSO signifie El Niño – Southern oscillation (« El Niño – Oscillation australe », un phénomène climatique et océanographique).
 Ophiodes enso est une espèce de sauriens, de la famille des Diploglossidae.

Informatique 
 Enso OS est une distribution GNU/Linux dérivée de Xubuntu et Elementary OS

Culture et société

Entreprises 
 Le  est un conglomérat multinational diversifié, exerçant des activités mondiales dans un large éventail d'industries.
 Stora Enso est une entreprise finno-suédoise, l'un des plus importants groupes mondiaux de production de papier.

Marine 
 Le  (1950-1959) est un cargo finlandais.

Musique 
 L' est un quatuor à cordes américain.

Religions 
 Dans le bouddhisme zen, l'ensō (« cercle » en japonais) est le symbole de la vacuité et de l'achèvement.

Toponyme 
 Enso est le nom finnois de Svetogorsk, une ville du raïon de Vyborg (oblast de Léningrad, Russie).